Сантијаго ел Вијехо има више значења:

 Сантијаго ел Вијехо (Сан Бартоло Тутотепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сантијаго ел Вијехо (Санта Марија Текомавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику